Владычнево — название населённых пунктов.

Россия 
 Владычнево — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Березниковский сельсовет.
 Владычнево — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Новленский сельсовет.